Een begrip in de taalkunde; zie Seem (taalkunde)
Een Deense parochie; zie Seem (parochie)